Мещёрская ни́зменность (Мещера́, Мещёра) — обширная лесистая низменность в центре Восточно-Европейской равнины. Занимает северную часть Рязанской области, южную — Владимирской и восточную — Московской области, в связи с чем различают Подмосковную, Владимирскую и Рязанскую Мещёры. Последнюю также называют Мещёрским краем или Мещёрской стороной. Названа по финно-угорскому племени мещёра, жившему здесь до XVI века.

Зонирование 

Мещёрская низменность занимает юго-западный сектор Владимирской области с отметками поверхности 92—162 метров над уровнем моря. В её составе выделяются Киржачская зандровая равнина, Среднеклязьминская аллювиальная равнина, Озёрно-болотная низина Великих озёр, Бужепольская моренно-водноледниковая равнина и Гусевская моренно-озёрно-водноледниковая равнина.

В Рязанской области Мещерская низменность занимает территорию на севере региона, ограниченную с юга и востока руслом Оки. Административно это целиком Клепиковский, большая часть Касимовского, Рязанского и Спасского районов, а также небольшая (заокская) часть Рыбновского района.

В Подмосковье границами Мещеры являются: на юге — также река Ока, на западе и юго-западе — река Москва, на севере — условная линия Щёлково-Черноголовка-Киржач.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Мещёрская низменность имеет вид треугольника, ограниченного с юга рекой Окой, с севера — рекой Клязьмой (точнее — проходящей севернее Клязьмы условной линией Щёлково-Черноголовка-Киржач), с востока реками Судогдой и Колпью. Западная граница Мещёрской низменности в пределах Московской области доходит до Москвы (остатками лесных массивов Мещёры являются в Москве парк «Сокольники» и массив Лосиного острова), восточная граница упирается в Окско-Цнинский вал в районе городов Касимов Рязанской области и Меленки Владимирской области. В некоторых исторических источниках в качестве восточной границы Мещёры рассматривается река Мокша; в частности, в Царственной книге Ивана IV так говорится об основании города Краснослободска: «…в лето 7044 (1535) ноября 25…. Того же месяца зделан град древян в Мещере на реке на Мокше»; аналогичную информацию можно найти и у Н. М. Карамзина. Равнина понижается с севера на юг, в сторону реки Оки. На севере низменности высота над уровнем моря составляет 120—130 м, понижаясь до 80—100 м в южной части низменности. По центру низменности от города Егорьевска до города Касимова тянется небольшая возвышенность, сложенная четвертичными зандровыми песками и моренными суглинками — Мещёрский хребет — средней высоты около 140 м и максимальной — 214 м (у деревни Михали Егорьевского района). Он служит водоразделом между бассейнами рек Клязьмы и Оки, образует знаменитые Клепиковские озёра на реке Пре, а также всегда является наиболее заселённой среди непроходимых болот территорией.

Климат 

Низменность находится в умеренно континентальном климате с морозной, относительно холодной зимой и тёплым, а иногда и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3 °C с колебаниями по годам от +1,7 °C до +6,5 °C. Самый холодный месяц — февраль. Средняя температура февраля −9…-11 °C. Зима снежная, неровная, с умеренными морозами. В тёплые зимы температура в отдельные дни может подниматься выше +5 °C, в холодные — падать ниже −30 °C; в аномально холодные зимы морозы могут достигать −45 °C, но обычно зимой температура не падает ниже −25…-30 °C. Первый снег выпадает, как правило, в начале—середине октября, а постоянный снежный покров образуется в ноябре (в тёплые годы — в декабре); первые заморозки могут быть уже в сентябре. Сходит снег чаще всего в первой половине апреля (иногда — уже в марте, а иногда и только к концу апреля). Отрицательные среднемесячные температуры держатся пять месяцев в году. Толщина снежного покрова доходит до 80 см. Самый жаркий месяц — июль, когда температура воздуха может подниматься выше +30, раз в 10—15 лет случается сильная жара до +35…+40 °C. Средняя температура июля +18…+20 °C. Лето тёплое с обильными ливнями и грозами.

Количество выпадающих осадков составляет от 550 до 450 мм, убывая с северо-запада на юго-восток равнины. На зимний период приходятся 25—30 % осадков.

Преобладают ветры западных и юго-западных направлений.

Характерной природной особенностью является ежегодное весеннее половодье, которое оказывает большое влияние на сезонные явления в жизни птиц и других животных. Долины рек бывают покрыты 2—3-метровым слоем воды в течение 30—70 дней. Над водой возвышаются лишь отдельные участки суши, верхушки прибрежных деревьев и кустарников. Половодье вызывает местные перемещения наземных животных, вынуждая их собираться на более возвышенных местах. В это время пролетает большинство мигрирующих видов птиц.

Геология и полезные ископаемые 
Образование низменности связано с деятельностью ледников, которые превратили поверхность в гладкую равнину. После таяния ледника смесь из песка, гравия и глины ровным слоем легла на плотные водонепроницаемые глины юрского периода. Талая вода заполнила впадины и углубления, оставленные ледником, образовав тем самым озёра и болота.

Месторождения известняка (наиболее известное — Мячковское, добыча на котором в настоящее время остановлена), фосфоритов (Егорьевское и Северское месторождения, оба не разрабатываются, пгт Фосфоритный (пгт Хорлово)), кварцевого песка (там же), торфа (крупнейшие из действующих месторождений — «Рязановское» и «Радовицкий мох»).

Почва 
Почвы главным образом подзолистые, сложенные с поверхности покровными и лёссовидными суглинками, с плодородными серыми лесными почвами. Имеется залежи торфа, кварцевых песков, глины.

Гидрология 
В пределах низменности рек мало, в основном они расположены по её границе. Все они принадлежат к бассейнам реки Оки. Наиболее крупные из них — Цна, Пра, Поля, Гусь, Бужа.

Особенностью рек низменности является небольшое количество притоков, медленная скорость течения. Чаще всего реки вытекают из болот и озёр. Источниками питания им служат талые воды и дожди. Отмечается повышение уровня рек весной (до 70 %) и осенью (в меньшей степени), реки мелеют летом. Во время разливов уровень реки Оки повышается до 10—13 м, ширина разлива 4 км и более. В Клязьме подъём воды доходит до 6—8 м, в Поле до 3,5 м, в Пре до 2,5—4,8 м. Половодье начинается 4—15 апреля и заканчивается в период с 28 апреля по 25 мая, продолжаясь от 20 до 45 дней. Реки замерзают в конце ноября, вскрываются в начале апреля. Толщина льда от 30 до 70 см, некоторые реки промерзают до дна.

Озёра 

Мещёрская низменность считается краем озёр и болот. Озёра низменности располагаются большей частью группами, имеются озёра и в пойме рек. Часто озёра соединяются между собой протоками и в них впадают речки.

На востоке Московской области находятся Шатурские озёра (Свя́тое, Муромское и другие) и Туголесские озёра (Великое, Долгое, Глубокое, Маловское, Карасево, Воймежное, Свиношное и другие). На границе Московской и Рязанской областей находятся Радовицкие озёра (Щучье, Большое, Малое Микино и другие). На стыке всех трёх областей (Московской, Рязанской и Владимирской) в истоках реки Пры почти на 50 км протянулись Клепиковские озёра, образуя Мещёрское озёрное кольцо. Крупнейшие из них — Святое, Дубовое и Великое. Есть также много небольших одиночных озёр.

Берега большинства озёр заросли травой и осокой. Озёра Мещёрской низменности ледникового происхождения. Постепенно зарастая, они превращаются в болота. Имеется на низменности и много пойменных озёр, которые являются остатками старых русел рек. Они также заболачиваются. Мещёрские озёра очень мелки, средняя глубина озёр этой группы около 2 метров. Многие озёра связаны с окружающими болотами, от которых и получают питание.

Имеются на Мещёрской низменности и глубокие озёра глубиной до 50 и более метров. Учёные считают, что они термокарстового происхождения. Дно у этих озёр песчаное, вода прозрачная. Одним из таких озёр считается озеро Белое в районе города Спас-Клепики Рязанской области.

Болота 

Мещёра известна своими болотами, которые тянутся здесь почти непрерывной широкой полосой. В Подмосковной Мещёре это Шатурские и Радовицкие болота, Туголесский Бор. Во Владимирской — Гусевские, в Рязанской — Клепиковские и Солотчинские. Их местное название — «мшары» или «омшары».

Огромные мшары расположены возле Клепиковских озёр, в районе посёлков Криуша, Голованово, вдоль реки Пры и в границах Окского заповедника. Болота уже поглотили в Мещёрской низменности и пойме реки Оки около 600 тысяч гектаров земли и продолжают это делать в настоящее время.

В конце XIX века мелиоративная экспедиция под руководством генерала Жилинского предприняла попытку провести осушение болот. Экспедиция работала в течение 20 лет, мелиорация проводилась на 16 тысяч десятин земли, было прорыто более 60 вёрст основных каналов. В конце концов работы сами по себе прекратились.

Большая часть болот представляет собою топи, покрытые моховыми кочками и лесной порослью. Местами по ним раскинуты озёра, которые имеют песчаный или торфяной грунт. У таких озёр нет четко обозначенных границ. Весной, во время вскрытия рек болота заливаются водой и становятся совершенно непроходимыми. Болотные испарения, обилие мошек, комаров и слепней — характерны для Мещёры.

Животный и растительный мир 

Мещёра была некогда частью единого лесного массива, который протягивался от лесов Нижегородского Заволжья (т. н. Керженских лесов) до Польши (Беловежская пуща). В дальнейшем в результате уничтожения леса, расширения пахотных земель и пожаров площадь лесных массивов значительно сократились.

Смешанными лесами покрыто более 50 % площади низменности, по долинам крупных рек — луга. На песках расположены боры, по низменным местам — дубовые леса, на вырубках и гарях растут берёза и осина, на водоразделах — ель. Встречаются ольха, рябина. Боры в Мещёре бывают двух типов: с подстилкой из лишайника и с подстилкой из брусники и черники. В лесах и лугах много земляники, голубики, малины, клюквы, калины, крушины, шиповника, облепихи, чёрной смородины, грибов (дубовики, рыжики, подосиновики, подберёзовики, лисички, сыроежки, маслята, моховики, луговые шампиньоны и др.), много орешника.

По долинам крупных рек — луга, которые славятся своим разнотравьем.

В лесах низменности водится много зверей. В лесу можно встретить пятнистых оленей, лосей, кабанов, в последние годы изредка встречается медведь (в основном на охраняемых территориях). Водятся волки, рыси, горностаи. По пойменным Мещёрским озёрам и старицам обитают выхухоли, бобры. В лесу и пойме встречаются ужи, ящерицы, веретеницы, медянки, гадюки. Много дичи: глухарей, уток (в том числе чирков), бекасов, дупелей.

Реки и озёра богаты рыбой. В этом озёрном и речном крае насчитывается около 30 видов рыб, таких как язь, лещ, плотва, карась, окунь, судак, стерлядь, сом, щука, ёрш.

В Мещёрской низменности в Рязанской области расположен знаменитый Окский заповедник, в котором обитает 225 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, около 39 видов рыб, 49 видов млекопитающих. В заповеднике занимаются разведением зубров и журавлей. В 1992 году в северной части Рязанской области создан Национальный парк «Мещёрский» площадью около 100 тыс. гектаров, в 2015 году он был объединён с Национальным парком «Мещёра» (Владимирская обл.), что позволит улучшить охрану экосистем Мещёрской низменности.

Хозяйственное освоение 

В настоящее время основным занятием населения является сельское хозяйство: мясо-молочное животноводство и птицеводство. Развиты торфоразработка, лесозаготовка и переработка. Работают строительные карьеры, добывают песок, глину, камень. Имеются предприятия стекольной промышленности. С конца XIX по конец XX века в районе функционировала Рязанско-Владимирская узкоколейная железная дорога (была закрыта из-за нерентабельности, последний действовавший участок Тума-Голованова Дача разобран в 2011 году).

Здесь также проводятся работы по осушению и сельскохозяйственному освоению заболоченных земель.

Народные промыслы 
Исстари в Мещёре существовала добыча смолы и были развиты кустарные промыслы. Известны промыслы: красильный (скатерть, узоры), плотницкий, иконописный (солотчинские богомазы), сетевязальный, смолокуренные, стекольные, рыбные, гончарные, печные, ватные, корзиночные, сургучные, тележные.

Население также занималось плетением лаптей, добычей смолы, делали деревянные игрушки, лодки-долблёнки. Многие промыслы сегодня забыты.

Московская область 
 Текстильное производство: Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Павловский Посад, Дрезна, Ликино-Дулёво, Орехово-Зуево, Егорьевск, Раменское.
 Кирпичное, керамическое производство: Гжель, Электроугли, Железнодорожный (крупное месторождение глин).
 Стекольное производство: Мишеронский.
 Фарфоровое производство: Гжель с окружающими населёнными пунктами (Минино, Фенино, Речицы, Турыгино, известными с XVI века), Ликино-Дулёво — Дулёвский фарфоровый завод и другие фарфоровые заводы М. С. Кузнецова, известные с 1836 года.
 Торфоперерабатывающая промышленность: Рязановский, Радовицкий.

Владимирская область 

 Производство хрусталя: Гусь-Хрустальный.
 Стекольные производства: Великодворский, Уршельский (стеклотара), Курлово, Анопино (стеклобутылки), Золотково (сортовая стеклопосуда) и Иванищи стеклозаводы.
 Добыча торфа: Мезиновский.

Рязанская область 
 Лесная промышленность: Спас-Клепики, Тума, Касимов.
 Производство медицинской ваты: Спас-Клепики.
 Переработка драгоценных металлов: Касимов.
 Чугунолитейное производство: Гусь-Железный, Лашма.
 Торфоперерабатывающая промышленность: Болонь, Приозёрный.

Города Мещёрской низменности 
Центры субъектов федерации: Владимир, Рязань, Москва.

Крупнейшие города и посёлки:

 Балашиха,
 Белоозёрский,
 Воскресенск,
 Гжель,
 Гусь-Железный,
 Гусь-Хрустальный,
 Егорьевск,
 Елатьма,
 Железнодорожный,
 Жуковский,
 Касимов,
 Куровское,
 Лашма,
 Ликино-Дулево,
 Ногинск,
 Орехово-Зуево,
 Павловский Посад,
 Раменское,
 Реутов,
 Рошаль,
 Спас-Клепики,
 Спасск-Рязанский,
 Судогда,
 Тума,
 Шатура,
 Электрогорск
 Электросталь
 Электроугли.

Достопримечательности

Московская область 
 Владимирский тракт
 Усадьба Горенки
 Бисеровские озера, между районами Балашихи (мкрн Купавна) и Старой Купавны
 Усадьба Глинки
 Дулёвский фарфоровый завод
 Гжель
 Село Андреевское — архитектурный ансамбль XVIII века
 Кусково — архитектурный памятник
 Боровский курган и древнее городище
 Усадьба в селе Никитском
 Часовня в селе Шатур
 Николо-Радовицкий монастырь
 Озёра Белые в Шатурском районе
 Храм Святой Параскевы в селе Лузгарине.

Владимирская область 

 Монастыри: Богородице-Рождественский, Княгинин во Владимире.
 Боголюбово: архитектурный ансамбль, бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского.
 Церковь Покрова на Нерли XII века.
 Клязьминский Городок, историко-архитектурный памятник XI—XIII веков, здесь находился удельный город Стародуб.
 Село Спас-Купалище, место отдыха Андрея Боголюбского.
 Овраг Сунгирь: стоянка первобытного человека времени неолита, одна из самых северных в Европе.

Рязанская область 
 Старая Рязань — руины одного из крупнейших древнерусских городов XII—XIII веков, уничтоженного во время монгольского нашествия, бывшая столица Великого Рязанского княжества.
 Касимов — древний русский, а затем и татарский город, существующий на стыке христианской и мусульманской культуры, бывшая столица Касимовского царства.
 Окский заповедник.
 Узкоколейная железная дорога, построенная в XIX веке.
 Село Шумашь, в районе которого в 1888—1889 годах археологом В. А. Городцовым обнаружена стоянка людей каменного века, 12—15 тысяч лет до н. э.
 Село Агро-Пустынь: здесь рязанская княгиня Аграфена основала в 1507 году, на берегу реки Старицы, Покровскую женскую пустынь.
 Солотчинский монастырь: древний военный замок, загородная резиденция князя Олега Рязанского.
 Ласково — родина святой Февронии.
 На левом берегу Пры, в районе Мещёрских озёр О. Н. Бадлером было в 1928 году открыто поселение эпохи бронзы (2-е тыс. до н. э.); на песчаных дюнах Чёрной Горы археолог И. К. Цветков в начале 1950-х годов открыл неолитическую стоянку. Здесь были найдены уникальные флейты из трубчатых костей животных, самые древние музыкальные инструменты европейской части СССР.

Примечания

Литература 
 

Мещёра
Низменности России
География Московской области
География Рязанской области